Edward Earle Bell ou "E.E Bell" (nascido em 27 de dezembro de 1955) é um ator e comediante mais conhecido por seu papel como Bob Rooney na sitcom Married... with Children.  Ele também teve um papel recorrente como Barney, o guarda de segurança na série da Nickelodeon The Amanda Show. Em 1993 até 1994, participou do programa em inglês da apresentadora Xuxa, onde interpretou o urso Jelly e ele mesmo, participando de jogos contra Xuxa, mas sempre acabava perdendo dela. Outras participações foram o papel convidado de Leslie, o motorista do caminhão de reboque em Drake and Josh e como o Convidado Misterioso em How I Met Your Mother. Fez uma aparição em Sonny With a Chance interpretando um diretor de escola e apareceu no filme da Disney Good Luck Charlie, It's Christmas! como Lenny. Bell apareceu em um episódio de Hollywood Squares  no Dia da Mentira 2003 como parte de uma brincadeira e apareceu em Shake It Up como o Sr. Block, o presidente da Toy Company e no filme Herbie: Fully Loaded como um manobrista. Ele fez parte da série House MD.

Ligações Externas 

E. E. Bell's official website

Atores dos Estados Unidos